Le col des Brosses peut désigner :
 le col des Brosses, un col dans le sud du département du Rhône en France, à 867 mètres d'altitude ;
 le col des Brosses, un col dans le département de la Loire en France, à 975 mètres d'altitude.